Провінція Ямашіро
Мінамі-Ямашіро